Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 2000 probíhala v areálu NSW Tennis Centre, ležícím v Sydney. Soutěž se konala v období od 19. do 28. září 2000 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Rebound Ace.

Kvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do čtyřhry nastoupilo 58 tenistů. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Obhájci zlata z předchozí olympiády byli Australané Todd Woodbridge a Mark Woodforde, kteří si odvezli stříbrné medaile.

Olympijský turnaj 
Olympijské vítězství vybojovala čtvrtá nasazená dvojice Kanaďanů Sebastien Lareau a Daniel Nestor, kteří ve finále zdolali favorizované australské turnajové jedničky Marka Woodfordae a Todd Woodbridge po čtyřsetovém průběhu. Připsali si tak pátý společný titul. Pro Lareaua se jednalo o čtrnáctou deblovou trofej a pro Nestora o sedmnácté turnajové vítězství ze čtyřhry. Pro Kanadu šampioni získali první olympijský kov v tenisu.

Mark Woodforde a Todd Woodbridge, přezdívaní „Woodies“, neztratili na cestě do finále žádný set. Finálový duel pro ně představoval poslední zápas jejich společné kariéry.

Poražení semifinalisté odehráli podruhé od roku 1924 utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšel španělský pár Àlex Corretja a Albert Costa po výhře nad Jihoafričany Davidem Adamsem a Johnem-Laffniem de Jagerem ve třech sadách.

Nasazení párů 
Tři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  (finále, stříbro)
  (2. kolo)
  (2. kolo)
 ' (vítězové, zlato)
  (semifinále, 4. místo)  (1. kolo)  (1. kolo)  (2. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2000